A Budak török személynév, mely több település nevének is az alapja:

Települések

Horvátország
Budak falu Gospić községben Lika-Zengg megyében
Budak falu Stankovci községben Zára megyében

Törökország
Budak falu Diyadin körzetben Ağrı tartományban
Budak falu Patnos körzetben Ağrı tartományban
Budak falu Lice körzetben Diyarbakır tartományban
Budak falu Torul körzetben Gümüşhane tartományban